Ецако — мова, що належить до нігеро-конголезької макросімʼї, вольта-нігерської сімʼї. Поширена в Нігерії (штати Едо та Когі).

Писемність 

Писемність мови ецако побудована на основі латиниці

Примітки

Додаткові джерела і посилання 
 «Ọnu ukputọghie nitsu uniọre». (Використовуються букви ẹ і ọ.)

Писемності Африки
Мови Нігерії
Вольта-нігерські мови